Oude Statenzijl, een gehucht in de gemeente Oldambt in de provincie Groningen
 Nieuwe Statenzijl, een gehucht in de gemeente Oldambt in de provincie Groningen